Ariana kan syfta på:

Företag 
Ariana Afghan Airlines, ett afghanskt flygbolag

Geografi

Tunisien
Ariana, en stad i Tunisien
Ariana (guvernement), ett guvernement i Tunisien

Namn  
 Ariana (namn) – ett namn samt personer med namnet

Musik
Arianna (opera, Monteverdi), en opera av Monteverdi
Arianna in Creta (Ariadne på Kreta), en opera av Händel

Se även 
 Arianna – flera
 Ariadne (olika betydelser) – flera
 Ariane (olika betydelser) – flera